{{SEITENTITEL:O2 Arena}}
O2 Arena bezeichnet mehrere Multifunktions- und Veranstaltungshallen, die nach der Telekommunikationsmarke O2 benannt sind:
 in London, Vereinigtes Königreich, The O2 Arena, innerhalb des O2-Unterhaltungskomplexes
 in Prag, Tschechien, die O2 Arena (Prag)

Darüber hinaus trugen mehrere Hallen ähnliche Namen in der Vergangenheit:
 in Berlin die Mercedes-Benz Arena, früher O2 World Berlin
 in Hamburg die Barclays Arena, früher O2 World Hamburg
 in Dublin, Irland die 3Arena, früher The O2